Schneeberg může znamenat:

 Schneeberg (Sasko) – město v německém Sasku
 Puchberg am Schneeberg – rakouský městys
 Schneeberg (Alpy) – rakouská hora
 Rax-Schneeberg-Gruppe – rakouské pohoří
 Schneeberg (Smrčiny) – německá hora
 Schneeberg (Bavorsko) – obec v německém Bavorsku
 Hoher Schneeberg  – německé pojmenování Děčínského Sněžníku